Dobosz ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Dobosz (* 1953), polnischer Schachspieler
 Henryka Dobosz-Kinaszewska (* 1940), polnische Journalistin, Regisseurin und Drehbuchautorin